Красногор Тетяна Сергіївна (*1988) — українська плавчиня, заслужений майстер спорту України (2013)

Красногор — село, Краснобаковський район, Нижньогородська область
 Красногор — село, Сарактаський район, Оренбурзька область